

Люди 
 Кіпель Вітовт Юхимович (1927—2022) — білоруський емігрантський громадський діяч, історик

Населені пункти

Кіпель — село, Шуміхинський округ, Курганська область
 Кіпель — село, Юргамиський район, Курганська область